Somebody’s Watching Me — сингл американского певца Rockwell (наст. имя Кеннет Горди), выпущенный в 1984 году. Записан совместно с Майклом Джексоном.
 Somebody’s Watching Me (альбом) — одноимённый дебютный студийный альбом американского певца Rockwell, выпущенный в том же 1984 году.